Confesión cristiana puede referirse a:
 La confesión cristiana, denominación cristiana o Iglesia cristiana; cada una de las confesiones religiosas o Iglesias que se identifican a sí mismas como cristianas.
 El sacramento de la confesión, penitencia o reconciliación; en el catolicismo, sacramento administrado por la Iglesia mediante el cual el cristiano recibe el perdón de Dios por sus pecados.